Alberting ist der Name folgender Orte:

 Alberting (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Alberting (Gemeinde Mining), Ortsteil der Gemeinde Mining, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich